Ла Мелада има више значења:

 Ла Мелада (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Мелада (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику